Хвингия — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Хвингия, Лена Герасимовна (род. 1925) — Герой Социалистического Труда.
 Хвингия, Хута Герасимовна (1923 — ?) — Герой Социалистического Труда.